John Surtees (Tatsfield, Surrey, 1934. február 11. – London, 2017. március 10.) brit gyorsaságimotor- és autóversenyző, 1964-ben a Formula–1 világbajnoka, hétszeres gyorsaságimotor világbajnok. Saját Formula–1-es csapatot is alapított Surtees Racing Organisation néven. Haláláig a legidősebb élő Formula–1-es világbajnok volt, Sir Jack Brabham       2014. május 19-én bekövetkezett halála óta. Az egyetlen versenyző, aki két és négy keréken is világbajnok volt.

Pályafutása

1952-ben kezdett el a gyorsaságimotoros versenysorozatban versenyezni. Harmadik évében a sorozatban, 1956-ban világbajnok lett, majd 1958-tól 1960-ig győzött a 350 és az 500 köbcentis szériákban az MV Agusta csapattal.

Formula–1-es karrierjét 1960-ban kezdte a Lotus csapatánál. Első versenyén Monte-Carlóban nem ért célba. Második, és egyben hazai futamán már másodikként ért célba. Ebben az évben még két nagydíjon rajtolt, de egyiken sem ért célba. 1961-ben csatlakozott a Cooper csapathoz, és teljes szezont futott.

A nagy sikerek elmaradtak, két ötödik helyével tizenkettedik helyen végzett a bajnokságban. 1962-ben negyedik lett az egyéni bajnokságban. Ezután, 1963-ban a Ferrarihoz ment, ahol első évében negyedik, majd 1964-ben világbajnok lett az olasz csapattal. 1966-ig maradt a Ferrarinál, miután megromlott a kapcsolata a csapatvezető Dragonival. 

1966 első néhány versenye után pályafutását ismét a Coopernél folytatta. Ez évben második lett Jack Brabham mögött. 1967-ben és 1968-ban a Hondánál versenyzett. Egy évig, 1969-ben a BRM-nél volt, majd saját csapatot alapított, ahol pályafutása befejtéig, 1972-ig versenyzett. Saját csapatánál mindössze 6 pontot szerzett.

1996-ban bekerült a Nemzetközi Motorsportok Hírességeinek Csarnokába.

Teljes Formula–1-es eredménylistája
(Táblázat értelmezése)
(Félkövér:pole-pozícióból indult 
Dőlt: leggyorsabb kört futott)

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlapja
 Több ilyen bajnok már nem lesz – interjú Surteesszel 

Brit motorversenyzők
Brit autóversenyzők
Brit Formula–1-es versenyzők
1934-ben született személyek
2017-ben elhunyt személyek